Puebla de Arganzón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Puebla de Arganzón, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Puebla de Arganzón (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar